A kungfu jelentheti a következőket:

 kungfu: a fogalom jelentése és eredete
 kungfu: a kínai harcművészetek népszerű elnevezése
 Saolin kungfu: a Saolin papok által művelt harcművészet

Filmművészet
 Kung-fu, 1972, televíziós sorozat David Carradine-nel
 Kung-fu, 1993, televíziós sorozat David Carradine-nel
 Gördülő kung-fu, 1984-es Jackie Chan-film
 Kung-fu sárkány, 1998-as Jet Li-film
 Kung Fu Dunk, 2008-as film
 Kung Fu Panda, 2008-as animációs film